Het ATP-toernooi van Umag 2011 (met de officiële naam Studena Croatia Open Umag 2011) werd gespeeld van 25 tot en met 31 juli 2010. Er werd gespeeld op gravelbanen van het International Tennis Center in de Kroatische stad Umag.

Het toernooi van 2011 trok 80.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Umag
ATP-toernooi van Umag